Orcus kan syfta på

 Orcus (mytologi) – en romersk gud
 90482 Orcus – en asteroid
 Orcus (djur) – ett släkte av skalbaggar